Cassville (Missouri)
 Cassville (Pensilvânia)
 Cassville (Virgínia Ocidental)
 Cassville (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos